Александр Кобринский:
 Кобринский, Александр Аркадьевич (род. 1967) — российский литературовед.
 Кобринский, Александр Львович (род. 1970) — российский историк.